Венарса́ль () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Коррез. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 410 км на південь від Парижа, 80 км на південь від Ліможа, 14 км на південний захід від Тюля.

Історія 

1 січня 2016 року Венарсаль і Мальмор-сюр-Коррез було об'єднано в новий муніципалітет Мальмор.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 186 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 502,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Галерея зображень

Посилання 

 Венарсаль на сайті французького Національного інституту географії
 Венарсаль на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Венарсаль на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Коррез

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Коррез